Garmouth (Moray), un village britannique